Nykyrka kyrka kan syfta på:
 Nykyrka kyrka, Södermanland – i Nyköpings kommun
 Nykyrka kyrka, Västergötland – i Mullsjö kommun